Dellacasa kan som auktorsförkortning betyda:

 Giovanni Dellacasa
 Marco Dellacasa

Robotskapade auktorsförkortningar